Superettan 2020 var den 21:e säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar, under Allsvenskan.

På grund av coronapandemin blev seriestarten uppskjuten, och inte förrän den 29 maj kom besked om att serien fick starta tidigast den 14 juni. Första omgången spelades den 16–17 juni. Matcherna spelades utan publik.

Med två omgångar kvar blev det klart att nykomlingen Ljungskile SK återigen blev nedflyttade till Division 1. I samma omgång blev Halmstads BK klara för uppflyttning till Allsvenskan.

Den sista omgången spelades först den 5 december. Det blev då klart att Degerfors IF blir direktuppflyttade till Allsvenskan, tillsammans med Halmstads BK, och att Jönköping Södra IF fick kvalspela om plats i Allsvenskan 2021. Det blev också klart att Umeå FC blev nedflyttade till Division 1, och att Trelleborgs FF ställdes mot IF Brommapojkarna i kval om spel i Superettan 2021, medan att Dalkurd FF ställdes mot Landskrona BoIS.

Lag och arenor
16 lag är kvalificerade för spel i superettan 2020 efter resultat från Allsvenskan 2019, Superettan 2019 och Division 1 2019. Nya lag i superettan den här säsongen är AFC Eskilstuna och GIF Sundsvall från Allsvenskan samt Akropolis IF, Ljungskile SK och Umeå FC från Division 1.

Allsvenskanlaget Östersunds FK förnekades elitlicens den 26 november 2019 och skulle därmed spela i Superettan denna säsong. Deras plats i Allsvenskan skulle istället upptas av Brage som förlorade kvalet mot Kalmar FF. Östersund överklagade och den 23 december 2019 beslutades att Östersund får elitlicens beviljat och spelar därmed kvar i Allsvenskan denna säsong, vilket innebär att Brage spelar kvar i Superettan denna säsong.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Allsvenskan 2021

Superettan 2021

Landskrona BoIS till Superettan med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Ackumulerat slutresultat 2-2. Trelleborgs FF kvar i Superettan efter straffsparksläggning.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hattricks

Se även
 Allsvenskan 2020
 Damallsvenskan 2020
 Division 1 2020
 Svenska cupen 2019/2020

Källor

Fotboll i Sverige 2020
Fotbollssäsongen 2020
2020